Энри́к Вало́р-и-Ви́вес (; 1911—2000) — валенсийский филолог и актёр-рассказчик, внёс важный вклад в восстановление валенсийской лексикографии, активный участник стандартизации каталанского языка в испанской автономного сообщества Валенсия.

Биография 
Энрик Валор появился на свет в 1911 году в богатом семействе из Кастальи в валенсийском графстве l'Alcoià. В 1930, девятнадцати лет отроду он начал работать журналистом в Аликанте, публикуясь в валенсийской сатирической газете «El Tio Cuc». Во время второй испанской республики он был замечен как активный политический деятель. Его главное требование было предоставление автономии для Валенсии, а также признать Аликанте каталанским. Энрик в это же время работал на националистические газеты города Валенсия «La República de les Lletres», «El Camí» и «El País Valencià» Когда разразилась Испанская гражданская война, он выступил в поддержку Испанской Республики.

После войны он порвал с политикой и занялся литературой. В начале 1950-х он начал публиковать «рондаллес» — род валенсийских популярных сказок, которые вышли в книге «Rondalles valencianes» (1950—1958). В течение 1960-х он участвовал в подпольном политическом движении валенскийских националистов и в результате с 1966 по 1968 он был политическим заключённым диктатуры Франко. Отсидев в тюрьме, Энрик по его словам «не извлёк никакого урока». Он начал издавать практически самый первый со времён войны журнал в Валенсии; «Gorg» («Водоворот», по-каталански). Когда диктатура Франко окончилась, Энрик Валор получил свободу слова и публикаций. Он был удостоен многих важных литературных и лингвистических премий во всех странах говорящих по-каталански. В 1990-х годах в валенсийском обществе было движение выставить кандидатуру Энрика на Нобелевскую премию по литературе, но Валор скоропостижно скончался в 2000. Сегодня по всей Валенсии можно встретить улицы, площади, школы и общества названные в честь Энрика Валора.

Лингвистические работы 
Свою первую лингвистическую работу Валор проделал в еженедельном журнале El Tio Cuc выпускаемом в Аликанте, на испанизированном каталанском и с ошибками написания. Но Энрик планомерно повышал качество орфографии и грамматики в журнале. Он способствовал развитию Каталанско-валенсийско-балеарского словаря (каталанский междиалектный словарь) под руководством Francesc de Borja Moll. Словарь включал в себя южноваленсийский лексикон. Подобно Сальвадору Карлосу и Санчису Гуарнеру, он был активистом в деле стандартизации каталанского языка в Валенсии, и способствовал распространению грамматики Помпеу Фабра, такими работами как Curs de la llengua valenciana (Gorg, 1961), Millorem el llenguatge (1971), и Curso medio de gramática catalana referida especialmente al País Valenciano (1973).

Литературные работы 
Его самое известное произведение Rondalles valencianes (Валенсийские рондаллесы) (1950—1958), в которой 36 известных валенсийских сказок собраны в одно повествование. Другие работы в этом же стиле Narracions de la Foia de Castalla (1953) и Meravelles i picardies (1964—1970). Свою первую новеллу L’ambició d’Aleix Валор начал где-то между 1940-ми и 1950-ми, но полностью переделал перед публикацией в 1960. Однако его самый важный труд это Cicle de Cassana — три новеллы: Sense la terra promesa (1960), Temps de batuda (1983) и Enllà de l’horitzó (1991). Трилогия Cicle de Cassana стремится вскрыть пласт коллективной памяти с 1916 по 1939 годы, который тщательно скрывался диктаторским режимом. В 1982 году Энрик опубликовал La idea de l’emigrant

Награды и почести 
 1983 премия Санчеса Гуарнера от совета провинции Валенсия.
 1985, Valencian Arts Award (Premi de les Lletres Valencianes) от муниципального совета Валенсии.
 1986 член филологической кафедры Institut d'Estudis Catalans.
 1987, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (Catalan Arts Honored Award) от Òmnium Cultural de Barcelona.
 1987, Член комиссии экспертов Межуниверситетского института Валенсийской Филологии (Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana).
 1993, Honoris Causa Doctor в Университете Валенсии.
 1993, Крест Святого Георгия (Creu de Sant Jordi) от Женералитата Каталании (Generalitat de Catalunya)
 1996, Miquelet d’Honor от Societat Coral El Micalet, de Valencia.
 1997, Premi Cavanilles от Valencian Instute of Nature and Hiking (Institut Valencià d’Excursionisme i Natura).
 1998, Honoris Causa Doctor Университета Балеарских островов.
 1999, Honoris Causa Doctor Университета Жауме II в Кастелло.
 1999, Honoris Causa Doctor Университета Аликанте..
 1999, Honoris Causa Doctor Политехнического Университета Валенсии.

Филологи Испании